

Кузьниця-Стара — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Кузьниця-Стара — село в гміні Порай Мишковського повіту Сілезького воєводства